Васи́лий Гаври́лов:
 Гаврилов, Василий Иванович (1884—1919) — купец, фронтовик-большевик.
 Гаврилов, Василий Михайлович (1916—?) — полный кавалер ордена Славы.
 Гаврилов, Василий Тимофеевич (1867—не ранее 1916) — русский генерал-лейтенант.
 Гаврилов, Василий Фёдорович (1929—2003) — работник сельского хозяйства СССР, Герой Социалистического Труда.